Nanocnide är ett släkte av nässelväxter. Nanocnide ingår i familjen nässelväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nässelväxter
Nanocnide